Нуево Сан Хосе има више значења:

 Нуево Сан Хосе (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуево Сан Хосе, Ел Терасењо (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуево Сан Хосе, Серо де Оро (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику